AAPS puede referirse:

Escuelas Públicas de Ann Arbor (Ann Arbor Public Schools)
Academy of Applied Pharmaceutical Sciences (EN)
American Association of Physician Specialists (EN)
Anglo-Australian Planet Search (Q)
Association of American Physicians and Surgeons (Q)
American Association of Pharmaceutical Scientists (EN)